Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Dauphin, classées par magnitude apparente croissante (intensité visuelle décroissante).

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Dauphin
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 
 

Dauphin